Emigrantes puede referirse a:

 Emigración, referida a las personas que salen de su país para vivir en otro.
 Emigrantes, película coproducida en Argentina e Italia en 1948 dirigida por Aldo Fabrizi.